niedźwiedzie – drapieżne zwierzęta z rodziny niedźwiedziowatych (Ursidae)
3 miejscowości w Polsce: 
 Niedźwiedzie – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz 
 Niedźwiedzie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno
 Niedźwiedzie – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Czajków